Accoules, un quartier du vieux Marseille.

Voir aussi 
 Église Notre-Dame-des-Accoules, église située dans le quartier des Accoules à Marseille
 Montée des Accoules, voie située dans le  de la ville de Marseille